Traetto o Traietto – antica denominazione di Minturno
Traetto – antico insediamento musulmano sito nel IX-X secolo sulla foce del fiume Garigliano